Моримо́ша — клуб самодеятельной песни, один из старейших в Челябинске. Клуб создан 14 марта 1977 как «объединение любителей самодеятельной песни Челябинского тракторного завода».

История 
У истоков «Моримоши» стояли организаторы областного КСП: Лариса Коробицына, Михаил Вейцкин, Юрий Трахтенберг, Геннадий Васильев.

Президенты 

В разное время президентами «Моримоши» были:
 Феликс Портной (1977),
 Маргарита Непомнящая (1978—1986),
 Мария Лукина (1987—1989),
 Татьяна Горькавая (1990—1991)
 и другие;
 с октября 1988 — Константин Просеков.

Достижения 
Участники клуба посетили более 400 фестивалей авторской песни России и СССР, в том числе такие известные, как Грушинский, Ильменский, «Петербургский аккорд», где выступали в качестве конкурсантов, становились лауреатами. Члены клуба принимают активное участие в организации различных фестивалей в Челябинске и области.

В активе «Моримоши» более тысячи концертов на самых разных концертных площадках страны и за её пределами — в Германии, Польше, Италии. В клубе начинали свой творческий путь или в разные годы занимались в нём известные ныне барды Олег Митяев, Пётр Старцев, Яна Симон, Юрий Гарин, Андрей Крамаренко, Борис Цыпышев, а также поэт протоиерей Алексий Зайцев.

См. также 
 Авторская песня
 Восток (клуб песни)
 Меридиан (клуб песни)
 Четверг (клуб песни)

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20130411093902/http://morimosha.ru/

Музыкальные коллективы Челябинска
Авторская песня
Клубы самодеятельной песни
Организации, основанные в 1977 году